Piñel de Abajo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Piñel de Abajo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Piñel de Abajo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar